La  voit le FC Auch évoluer en première division, l’élite du rugby élargie à 64 clubs.
Le réduction de l’élite à 40 clubs sera fatale au club qui descend en groupe B.

A l'automne, le centre Henri Cistacq est sélectionné à Angoulême avec l'équipe d'Aquitaine et bat les Springboks 7-4.
Il sera ensuite sélectionné en France B.

En fin de saison, le troisième ligne aile Maurice Dupey part en tournée avec l’équipe de France en Afrique du Sud mais ne disputera aucun des deux tests.
Il jouera toutefois deux matchs contre des équipes de Province mais au poste d'ailier.

Les matchs de la saison 

L’élite étant réduite de 64 à 40 clubs, seuls les 5 premiers de poules sont maintenus.

Auch ne termine que 6 de son groupe avec 23 points soit 4 victoires, 1 nul et 9 défaites et descend en groupe B.

À domicile 
 Auch-Marmande 12-14 : Auch perd le match décisif pour le maintien (5 place) contre son adversaire direct emmené par un grand Alain Moretti à l'ouverture.
 Auch-Brive 9-10 : courte défaite contre les futurs vice-champions de France du trois-quart centre international Christian Badin.
 Auch-Bègles 7-15
 Auch-Dijon 34–12
 Auch-Vichy 13-12
 Auch-Mont de Marsan 11-6 : avant dernier match de Benoit Dauga gravement blessé (élongation de la moelle épinière) lors de la rencontre suivante contre Dijon.
 Auch-Mazamet 44-6

À l’extérieur 
 Marmande-Auch 23-9
 Brive-Auch 54-6
 Bègles-Auch 6-0
 Dijon-Auch 19-0
 Vichy-Auch 19-4
 Mont de Marsan-Auch 9-9
 Mazamet-Auch 14-3

Challenge du Manoir 
Auch termine dernier de sa poule de Challenge avec 9 points soit 1 victoire, 1 nul et 4 défaites.

À domicile 
 Auch-Racing 19-12 : exploit devant les Parisien dont l’international Michel Taffary est toutefois absent, sélectionné avec France B à Cardiff.
 Auch-Toulon : match nul  (grosse performance contre le RC Toulon porté par l'excellent deuxième ligne international Christian Guilbert).
 Auch-Dax : défaite

À l’extérieur 
 Racing-Auch : défaite
 Toulon-Auch : défaite
 Dax-Auch : défaite

Classement à l'issue des matchs de poules

Poule A 

|
|}

Poule B 

|
|}

Poule C 

|
|}

Poule D 

|
|}

Poule E 

|
|}

Poule F 

|
|}

Poule G 

|
|}

Le classement général, pour les qualifiés, est donc le suivant :  Montferrand,  Béziers,  Narbonne,  Dax,  Agen,  Brive,  Mont-de-Marsan,  Perpignan,  Racing,  La Voulte,  La Rochelle,  Pau,  Vichy,  Montauban,  Castres et  Lourdes.

Challenge Bèguère 
 Finale : Toulouse-Auch 12-11.

Effectif de la saison 
 Arrières : Jacques Brunel
 Ailiers : Philippe Dupuy
 Centres : Jean-Philippe Cariat, Henri Cistacq 
 Ouvreurs : Dall’Ava
 Demis de mêlées : Paché
 Troisièmes lignes centre : Bonaldo
 Troisièmes lignes aile : Maurice Dupey, Leplus, Jacques Gratton
 Deuxièmes lignes : Vivent, Marquillie
 Talonneurs : Marc Daroque, Sanchez
 Piliers : Carreras, Roma

Bibliographie

Notes et références 

1974-1975
Rugby à XV en 1974
Rugby à XV en 1975